PETE se može odnositi na:

 Polietilen teraftalat
 Cordwood Pete, fudbaler